Sistema d20, um sistema de RPG
Chevrolet D20, uma pick-up feita no Brasil e na Argentina
CTE Benevente (D-20), um navio contratorpedeiro 
d20, um dado poliédrico de vinte faces
Água pesada ou óxido de deutério (D2O ou 2H2O)
D-20, uma versão do sintetizador Roland D-50
Desambiguações de siglas